Proces je udruga za promociju queer-kulture i LGBTIQ+ prava koja djeluje u Puli.  

Udruga organizira mjesečna kulturno-zabavna i edukativna događanja, te producira radijsku emisiju te nastoji podići vidljivost LGBTIQ+ tema i upoznati društvo s problemima s kojima se LGBTIQ+ osobe susreću.

Osnutak Procesa 
Senzibilizacija društva vezana za LGBTIQ+ teme, poticanje ravnopravnosti, uključivosti, izgradnja edukacije i mijenjanje stavova dugotrajan je proces za koji je potrebno vrijeme. Proces je započeo kao program u pulskom klubu Kotač u prostorima Društveno kulturnog centra Rojc uz potporu kluba Kotač i udruge Seasplash. U sklopu te suradnje zamišljena je inicijativa čije ime aludira na postupak "izlaska iz ormara", odnosno javnog izražavanja neheteroseksualne orijentacije, a udruga je oformljena da bi taj postupak ubrzala raznim događanjima. Prvi događaj je bio 2018. godine kao glazbeno-zabavna večer u Kotaču za Valentinovo, usmjerena na LGBTIQ+ osobe i sve one koji ih podupiru. 

Proces s radom nastavlja kao građanska inicijativa i od 2018. do 2021. organizira brojna događanja kao što su kulturno-umjetničke izložbe, koncerti, kvizovi, predstavljanja književnika i njihovih djela, projekcije filmova i drugo. Krajem ožujka 2021., nakon više od tri godine rada kao neformalna inicijativa skupine entuzijasta, održana je osnivačka skupština udruge Proces. Dana 10. svibnja 2021. službeno je upisana u registar udruga.
Postavljanja zastave duginih boja u lipnju 2021. na gradsku vijećnicu Grada Pule u sklopu Mjeseca ponosa. Gradonačelnik Pule, Filip Zoričić, podržao je inicijativu i postavljanjem zastave poručio da je Pula grad u kojem se želi raditi na promociji i ostvarivanju ljudskih prava.

U promociji queer-kulture i LGBTIQ+ prava te senzibiliziranju šireg društva s LGBTIQ+ zajednicom značajno je emitiranje emisije Proces u programu Radio Rojca srijedom u 17 sati. U više od šezdeset emisija članovi Procesa ugostili su aktivistice, aktiviste i predstavnike LGBTIQ+ udruga iz cijele Hrvatske. Predstavili su njihov i rad stručnjaka iz područja zdravstva te umjetnica i umjetnika.

Aktivnosti 
Proces se bavi organizacijom zabavnih, kulturno-umjetničkih i edukativnih događanja, emitiranjem radioemisije Proces na Radio Rojcu te objavom edukativno-zabavnih sadržaja na društvenim mrežama. Radioemisija se emitira srijedom u 17 sati na Radio Rojcu.

Povezani članci 

 Homoseksualnost
 Međunarodni dan borbe protiv homofobije
 Povorka ponosa
 Prava LGBT osoba u Hrvatskoj
 Zagreb Pride (udruga)
 Zajednica LGBT osoba

Izvori

Vanjske poveznice 
 Proces podcasti Radio Rojc
U pulskom klubu Kotač pokrenut je LGBT program Proces na crol.hr
"MOŽDA ĆEMO ZA NEKOLIKO GODINA SJEDITI U TITOVOM PARKU I LJUBITI SE NAKON POVORKE PONOSA" intervju u Glasu Istre

Pokret za prava LGBTI osoba u Hrvatskoj
Pula
Queer kultura u Hrvatskoj